Dům U Kryštofora je označení pro několik domů:

doložené označení z roku 1462 pro Vilímkovský dům na Staroměstském náměstí v Praze
staré jméno pro jižní dům dnešnho domu U Zlatého melounu v Michalské ulici v Praze